Pseudegestula är ett släkte av snäckor. Pseudegestula ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Pseudegestula